Тляратинский сельсовет

Дагестан 
 Тляратинский сельсовет Гумбетовского района (до 2002 года)
 Тляратинский сельсовет Тляратинского района